Gelblicht steht für:
 gelbes Ampelsignal, siehe Ampel #Gelblicht
 gelbes Warnsignal von Einsatzfahrzeugen, siehe Rundumkennleuchte #Gelb
 gelbe, photo-chemisch unwirksame Raumbeleuchtung, siehe Fotolithografie (Halbleitertechnik) #Grundprinzip